obična kiselica (Rumex acetosa), biljka
 Kiselica (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica, Crna Gora